

Patronyme
John Banville (1945 dans le Comté de Wexford, Irlande - ), considéré comme un des auteurs irlandais les plus importants et comme un des auteurs vivants les plus importants de langue anglaise.
Théodore de Banville (1823-1891), poète français.

Voir aussi
 
 Banville, commune française du Calvados.
 Hôtel de Banville à Caen (France).

Homonymie de patronyme